

Patronyme 
 Ayla Kell (1990-), ballerine américaine ;
  (1922-2009), joueur de baseball professionnel américain ;
 Karel van Heeckeren van Kell (1854-1931), diplomate et homme politique néerlandais ;
 Reginald Kell (1906-1981), clarinettiste britannique ;
 Willem Hendrik Alexander Carel van Heeckeren van Kell (1774-1847), homme politique néerlandais.
 Willem van Heeckeren van Kell (1815-1914), homme politique néerlandais.

Toponymes 

 Kell am See, une collectivité territoriale allemande ;
 Kell am See, une municipalité allemande.
 Kell, un village du comté de Marion dans l'Illinois, aux États-Unis.

Hématologie  
 Système Kell, système de groupe sanguin.

Homonymie de patronyme